Francesco dai Libri – miniatore italiano
 Girolamo dai Libri – pittore e miniatore italiano, figlio di Francesco